Alister Campbell peut désigner :
 Alister Campbell (1959-), un joueur écossais de rugby à XV ;
 Alister Campbell (1979-), un joueur australien de rugby à XV.